Rio Cotovelo é um rio brasileiro do estado de São Paulo.

Cotovelo